XV Кубок России по футзалу (AMF) прошёл в 2006 году в г. Радужный Владимирской области.

Групповой раунд

Группа «A»

Группа «Б»

Финальный раунд

Ссылки 
 XV КУБОК РОССИИ

Кубок России по футболу в залах